Botanik bezeichnet:

 Botanik, Pflanzenkunde
 Botanik (Wohlfahrtsmarkenserie der Deutschen Bundespost), Briefmarkenserie
 Botanik (Wohlfahrtsmarkenserie der Deutschen Bundespost Berlin), Briefmarkenserie